Gora Nokhuttepe är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Nokhuttepe är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Nokhuttepe är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Gora Nokhuttepe sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Arayi Lerr,  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Nokhuttepe. Runt Gora Nokhuttepe är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Abovyan,  kilometer sydost om Gora Nokhuttepe. 

Trakten runt Gora Nokhuttepe består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre